Amasia kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Amasia (ort i Armenien), Sjirak,

Turkiet 

 Amasya (provins), provins
 Amasya, provinshuvudstad,

Se även
Amasien, tänkbar framtida supercontinent

Robotskapade Armenienförgreningar